Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Chichester, d'après la ville anglaise du même nom :
 le , un navire de ligne de deuxième rang de 80 canons lancé en 1695 et démoli en 1749 ;
 le , un troisième rang de 70 canons lancé en 1753 et démoli en 1803 ;
 le , un cinquième rang de 44 canons lancé en 1785 et démoli en 1815 ;
 le , un navire de ravitaillement de 26 canons ; il s'agit de la corvette  capturée aux Français en 1809 ;
 le , un quatrième rang lancé en 1843 et revendu en 1889 ;
 le , une frégate de  lancée en 1955 et démolie en 1981.

Chichester